Asian steht für:
 den Kontinent Asien betreffend
 Asian (Katze), britische Katzenrasse

Siehe auch:
 ASEAN, Verband Südostasiatischer Nationen
 asiatisch (Begriffsklärung)